

Anno 
 195 o 195 a.C.

Codici 
 195  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Untermenzing Observatory di Monaco di Baviera

Matematica 
 195 – numero

Altro 
195 Eurykleia
Cessna 195
Ferrari 195 S
Ferrari 195 S
Ferrari 195 Inter